Osoby o tym nazwisku:
 Michał Marian Świerzbiński – polski prawnik, wojskowy i urzędnik konsularny
 Robert Świerzbiński – polski bokser